Никанчиков (Никанчикова) - фамилия:

 Никанчиков, Алексей Владимирович (1940—1972) — советский фехтовальщик на шпагах, Заслуженный мастер спорта.

 Никанчикова, Диана Ивановна (род. 1937)  — советская фехтовальщица на шпагах, Заслуженный тренер Белорусской ССР; жена Алексея Никанчикова.

См. также 
 Аниканов